Афроте́рии  — ветвь (в ранге надотряда) плацентарных млекопитающих, выделенная в результате молекулярно-генетических исследований. Согласно молекулярным данным, древнейшие афротерии возникли в позднем мелу на территории Афро-Аравии (Африка с Аравийским полуостровом) во время изоляции континента от других частей Гондваны. Изоляция Афро-Аравии окончилась в конце олигоцена — начале миоцена, около 24 миллионов лет назад, когда между Афро-Аравией и Евразией образовался сухопутный мост.

Классификация и филогения 
В состав надотряда афротериев входят шесть рецентных (включающих ныне живущие виды) отрядов: трубкозубые (Tubulidentata), прыгунчики (Macroscelidea), афросорициды (Afrosoricida), даманы (Hyracoidea), сирены (Sirenia) и хоботные (Proboscidea). Первые три отряда относятся к кладе Afroinsectiphilia, остальные — к полукопытным (Paenungulata). Исследование, опубликованное в 2021 году, включает в состав полукопытных также вымершие отряды эмбритопод (Embrithopoda), десмостилий (Desmostylia) и кладу Sudamericungulata, которая подразделяется на нотоунгулят (Notoungulata), астрапотериев (Astrapotheria), пиротериев (Pyrotheria) и ксенунгулят (Xenungulata).

Афротерии были выделены в надотряд в результате исследований молекулярных биологов в 1999 году. По одному из вариантов классификации плацентарных, входят вместе с надотрядом ксенартров (Xenarthra) в кладу Atlantogenata, сестринскую к магнотряду Boreoeutheria, по другому — противопоставляются кладе Exafroplacentalia, состоящей из Xenarthra и Boreoeutheria. В некоторых прежних морфологических исследованиях таксоны Afrotheria и Boreoeutheria объединялись в кладу Epitheria; ксенартры в такой классификации занимали базальную позицию относительно всех остальных плацентарных. Согласно анализу транспозонов, Boreoeutheria, Afrotheria и Xenarthra образуют «мягкую» политомию; следовательно, эти клады разделились практически одновременно.

Ниже приведена кладограмма, отражающая современные представления о филогенетических связях между афротериями.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

 
Млекопитающие Африки